Piszczatka peut désigner en Pologne :

 Piszczatka, village du powiat de Siemiatycze, dans la voïvodie de Podlachie
 Piszczatka, village du powiat de Hajnówka, dans la voïvodie de Podlachie